Boeza puede referirse a:

 Boeza, localidad del municipio de Folgoso de la Ribera en la provincia de León.
 Río Boeza, río afluente del río Sil.
 Valle del Boeza, valle por el que discurre el río Boeza.